końcówka:

1. zakończenie czegoś

2. resztka, pozostałość

3. ostatnia, decydująca faza rozgrywek sportowych

4. stały lub wymienny element stanowiący zakończenie jakiegoś urządzenia

5. element przewodzący umocowany na końcu przewodu, służący do jego przyłączania

6. końcowy element wyrazu wymieniający się w formach odmiany

7. w wersyfikacji: końcowa sylaba wiersza

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Końcówka - część wsi Harbutowice w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Sułkowice
 Końcówka - część wsi Palcza w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Budzów

Inne 
 Końcówka – sztuka teatralna

Zobacz też 
 Końcówka fleksyjna
 Koniec

Przypisy